In het seizoen 2017/18 komt Ajax uit in de Eredivisie, de KNVB beker en het kwam uit in de voorronde van de Champions League. Hierin werd over twee wedstrijden verloren van OGC Nice, waardoor de ploeg doorstroomde naar de vierde voorronde van de UEFA Europa League 2017/18. Ook in die competitie werd over twee wedstrijden verloren, in dit geval van Rosenborg. Hierdoor deed Ajax voor het eerst sinds seizoen 1990/91 een seizoen niet mee aan een Europees hoofdtoernooi.

In de Eredivisie eindigde Ajax dit seizoen op de tweede plaats, dat recht geeft om deel te nemen aan de tweede voorronde van de Champions League. In de KNVB beker werd Ajax uitgeschakeld in de achtste finale. Ajax verloor na strafschoppen met 6 – 5 van FC Twente. In de verlenging eindigde het in 1 – 1.

Een dag na de uitschakeling in KNVB beker werden de hoofdtrainer Marcel Keizer en de assistent-trainers Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp op non-actief gesteld. Per 1 januari 2018 werden de nieuwe hoofdtrainer Erik ten Hag en de nieuwe assistent-trainer Alfred Schreuder aangesteld.

Selectie 

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2018
Bron: A-selectie van Ajax

Transfers 
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers zomer 2017/18
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers winter 2017/18

Staf & directie

Wedstrijdverslagen

Vriendschappelijk 
 Wedstrijden

* Gestaakt vanwege het uitvallen van Abdelhak Nouri
** Besloten

UEFA Champions League 

 Wedstrijden

* Nice wint op basis van het aantal gescoorde uitdoelpunten. Hierdoor is Ajax uitgeschakeld in de Champions League van dit seizoen.

UEFA Europa League 

 Wedstrijden

* Hierdoor is Ajax uitgeschakeld in de Europa League van dit seizoen.

KNVB beker 

 Wedstrijden

* Hierdoor is Ajax uitgeschakeld in de KNVB beker van dit seizoen.

Eredivisie 

 Wedstrijden

Statistieken

Eindstand in Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers

Assists

Zie ook 
 Jong Ajax in het seizoen 2017/18
 AFC Ajax in het seizoen 2017/18 (vrouwen)

AFC Ajax naar seizoen
Ajax